Kike Pérez, futbolista español.
 Kike Pérez, cómico y actor español.
 Kike Pérez, piloto y presentador peruano.